Список альбомов № 1 в США в 1976 году (#1 1976 Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1976 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

История 
 13 недель на первом месте (11 недель в 1976 году и 2 недели в 1977 году) пробыл альбом Songs in the Key of Life афроамериканского певца Стиви Уандера. Двойной альбом, выпущенный лейблом Motown Records 28 сентября 1976 года стал последним в серии из пяти альбомов музыканта, которые принято относить к классическому периоду его творчества. «Songs in the Key of Life» получил тёплый приём у критиков и оказался самым коммерчески успешным альбомом Стиви Уандера. Из 7 номинаций на премию Грэмми он выиграл 4: За лучший альбом года, Grammy Award for Best Male Pop Vocal Performance, Best Male Rhythm and Blues Performer и Продюсер года.

Список 1976 года

См. также 
 Список лучших альбомов США 1976 года (Billboard)
 Лучшие синглы США 1976 года по версии Billboard
 Список синглов № 1 в США в 1976 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1976 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1976 года